Джейми Маррей и Джон Пирс — победители турнира.

Один из прошлогодних чемпионов — Мариуш Фирстенберг — не защитил свой титул, уступив в паре с Сантьяго Гонсалесом в первом раунде Роберту Линдстедту и Марцину Матковскому, а другой — Даниэль Нестор — выступал с Роханом Бопанной, но проиграл на той же стадии Александру Долгополову и Кэю Нисикори.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый раунд)
  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Первый раунд)''
</ol>

<li>  Роберт Линдстедт /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
<li>  Эрик Буторак /  Сэмюэль Грот (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Международный теннисный турнир в Брисбене 2015